Long Time No See () è una webserie sudcoreana a tematica omosessuale di 5 episodi andata in onda il 23 novembre 2017 su Naver TV.

Trama 
Chi-soo è un giovane killer che si trova dalla parte del suo padre adottivo, Black Rose, in una guerra tra bande contro suo zio, Black Leopard. Nel frattempo lui, come hobby, scrive delle fanfiction ispirate alla sua vita nel mondo del crimine e, grazie a questo, attira l'attenzione di Gi-tae, che diventa un suo grandissimo fan. Chi-soo e Gi-tae decidono d'incontrarsi e tra i due nasce un forte amore, ma Chi-soo non sa che Gi-tae, in realtà, lavora per Black Leopard e che sa del suo lavoro come killer.

Nel tentativo di uccidere Black Leopard Chi-soo si scontra con Gi-tae (che per l'occasione ha il viso coperto) ma, poco prima di sferrargli il colpo di grazia, gli scopre il volto capendo il suo doppio giochismo. Da questo evento nasce una forte conflittualità emotiva tra loro due ma, alla fine, rimangono insieme a discapito della volontà dei loro capi. Black Rose, una volta scoperta la cosa, tende un agguato a Gi-tae per prenderlo in ostaggio al fine di stanare Chi-soo. Dopo una lotta estenuante tra Black Rose e Chi-soo, quest'ultimo ne esce vincitore e decide di abbandonare il mondo criminale insieme a Gi-tae per vivere con lui, insieme a sua sorella, come una famiglia.

Personaggi 

 Chi-soo/Flying Dagger, interpretato da Tak Woo-sukKiller professionista al servizio di Black Rose da quando quest'ultimo lo ha salvato da una vita costellata dal bullismo legato alla sua omosessualità. Si innamora di Gi-tae e per lui farebbe di tutto.

 Gi-tae/Wild Dog, interpretato da Yeon Seung-hoFan dei romanzi di Chi-soo (scritti sotto pseudonimo) si scoprirà essere un uomo al servizio di Black Leopard.

 Black Rose, interpretato da Kim Myung-hwanPadre adottivo di Chi-soo, lo introduce nel mondo criminale. Ha litigato con Black Leopard, suo fratello, e a causa di ciò ha fondato una sua gang con la quale sta combattendo una guerra contro di lui.

 Sorella maggiore di Gi-tae, interpretata da Ra Sun-youngAma suo fratello Gi-tae più di ogni altra cosa e lo sostiene. Sa della sua omosessualità ed è molto contenta che si sia fidanzato con Chi-soo.

 Black Leopard, interpretato da Won Tae-sanGangster molto avido che ha mosso guerra contro Black Rose.

Episodi

Collegamenti esterni 
 

Serial televisivi di Naver TV Cast
Fiction televisive con tematiche LGBT